L'expression Empire Awards 1998 peut faire référence à :

 la  des Empire Awards, qui a eu lieu en 1998
 la  des Empire Awards, qui a eu lieu en 1999 et honora des films sortis en 1998 aux États-Unis